La Perša Liha 1996-1997 è stata la 6ª edizione della seconda serie del campionato ucraino di calcio. La stagione è iniziata il 4 agosto 1996 ed è terminata il 20 giugno 1997.

Stagione

Novità 
Al termine della passata stagione, è salito in Vyšča Liha il . Sono retrocesse in Druha Liha Ratuša e . Sono salite dalla Druha Liha ,  e .

Dalla Vyšča Liha 1995-1996 sono retrocesse ,  e .

Le seguenti formazioni hanno cambiato denominazione:
Lo  ha cambiato denominazione in 
Il , a seguito della fusione col , è diventata la seconda formazione di quest'ultima, cambiando denominazione in 
L' è diventato 
Il  è diventato 

Il Naftochimik Kremenčuk si è sciolto al termine della passata stagione.

Formula 
Le ventiquattro squadre si affrontano due volte, per un totale di quarantasei giornate. La prime due classificate vengono promosse in Vyšča Liha 1997-1998. Le ultime quattro classificate retrocedono in Druha Liha.

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vyšča Liha 1997-1998
      Retrocessa in Druha Liha 1997-1998

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Vyšča Liha 1996-1997
 Kubok Ukraïny 1996-1997

Collegamenti esterni 
 

Campionato ucraino di calcio
Calcio nel 1996
Calcio nel 1997